Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O35.

Herreneinzel

Setzliste 
  Liu Lung-hsiang (2. Runde)
  Yoshitaka Yone (2. Runde)
  Niels Christian Blittrup (2. Runde)
  Hendrik Westermeyer (2. Runde)
  Andrew Aspinal (2. Runde)
  Maxim Muzhevlev (2. Runde)
  Arak Bhokanandh (1. Runde)
  Wu Te-wei (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Perrine Lebuhanic (Silber)
  Mette K. Pedersen (3. Runde)
  Joanna Dix (Bronze)
  Noriko Sanada (Viertelfinale)
  Parul Rawat (2. Runde)
  Cecilia Närfors (3. Runde)
  Audrey Petit (2. Runde)
  Wendy Fredriksson (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Thorsten Hukriede / Hendrik Westermeyer (Viertelfinale)
  Joy T. Antony / Sanave Thomas (Viertelfinale)
  Naruenart Chuaymak / Atipong Kitjanon (Viertelfinale)
  Chen Chien-kuang / Tsai Ming-wei  (Bronze)
  Paul Freeman / Philip Troke (3. Runde)
  Tommy Sørensen / Jesper Thomsen (Gold)
  Sébastien Coto / Marc de la Giroday (3. Runde)
  Jens Marmsten / Dennis von Dahn (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jenny Kruseborn / Cecilia Närfors (2. Runde)
  Noriko Sanada / Sayaka Ueyama (Viertelfinale)
  Hélène Dijoux / Audrey Petit (Gold)
  Sarah Burgess / Joanna Dix (Silber)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Felix Hoffmann / Claudia Vogelgsang (3. Runde)
  Tommy Sørensen / Lisbeth T. Haagensen (Gold)
  Mark King / Mhairi Armstrong (Bronze)
  Thomas Blondeau / Hélène Dijoux (3. Runde)
  Fredrik du Hane /  Lynne Swan (Viertelfinale)
  Eiji Betsumori / Noriko Sanada (2. Runde)
  Niels Christian Blittrup / Tanja Blittrup (Viertelfinale)
  Tomas Ahlgren / Cecilia Närfors (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019